Анато́лий Алексе́ев:
 
 
 Алексеев, Анатолий Андреевич (1947—2020) — российский психолог.
 Алексеев, Анатолий Арсениевич (род. 1936) — украинский математик, кибернетик.
 
 
 Алексеев, Анатолий Николаевич (1865—1922) — русский военачальник, генерал-майор.
 Алексеев, Анатолий Семёнович (1928—2007) — советский и российский геофизик, академик РАН.